Galor ist der Name folgender Personen:

 Oded Galor (* 1953), israelischer Wirtschaftswissenschaftler
 Katharina Galor (* 1966), deutsch-israelische Kunsthistorikerin und Archäologin